Мантон има више значења:
 Мантон (Калифорнија)
 Мантон (Мичиген)